Тоути Йоханнесен (; род. 20 января 2005 года в Твёройри, Фарерские острова) — фарерский футболист, полузащитник клуба «ТБ».

Карьера 
Тоути является воспитанником футбольной школы «ТБ» из Твёройри. В сезоне-2021 под руководством главного тренера Хелен Нквоча он стал привлекаться к тренировкам и матчам взрослой команды «чёрно-белых». Свою первую игру в составе «ТБ» Тоути провёл 16 октября 2021 года: в матче чемпионата Фарерских островов с «ЭБ/Стреймур» он заменил Филипа Джорджевича на 91-й минуте. Через 8 дней полузащитник вышел на замену вместо Мусы Арма на 58-й минуте встречи с тофтирским «Б68». 30 октября Тоути отыграл 5 минут в матче против «07 Вестур», выйдя на поле вместо Оддмара Йесперсена. Суммарно в своём дебютном сезоне полузащитник принял участие в 3 играх чемпионата Фарерских островов.

Cтатистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на FaroeSoccer 
 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Твёройри»